Wagner nebo Wágner je poměrně rozšířené příjmení, v původním německém významu znamená kolář.

Wagner

 Antonín Wagner (1904–1978) – český sochař, architekt a restaurátor
 Antonín Pavel Wagner (1834–1895) – český sochař
 Dick Wagner (* 1942) – americký rockový kytarista a zpěvák
 Eduard Wagner (1905–1984) – voják a vojenský historik, Ottův bratr
 Ernst Wagner (1832–1920) – německý archeolog
 Franz Wagner (kněz) (1888–1969) – českoněmecký katolický kněz
 Franz Wagner (politik, 1849–1931) (1849–1931) – rakouský politik
 Franz Wagner (politik DnP) (1860–1929) – českoněmecký politik
 Franz Wagner (fotbalista) (1911–1974) – rakouský fotbalista
 Gerhard Wagner – více osob, rozcestník
 Gottfried Wagner (* 1947) – německý multimediální režisér a publicista, syn Wolfganga
 Gus Wagner (1872–1941) – americký cestovatel, cirkusový artista a tatér
 Hans Wagner – více osob, rozcestník
 Heinrich Wagner (1835–1894) – rakousko-uherský podnikatel a politik z Bukoviny
 Jan Costin Wagner (* 1972) – německý spisovatel
 Jill Wagner (* 1979) – americká herečka, modelka a moderátorka
 Johann von Wagner (1815–1894) – rakouský a rakousko-uherský generál, předlitavský ministr zeměbrany
 Josef Wagner (1901–1957) – český sochař, bratr Antonína
 Josef Wagner mladší (* 1938) – český malíř a grafik
 Josef Franz Wagner (1856-1908)) – rakouský skladatel
 Jozef Wagner (* 1940) – český politik, poslanec OF a ČSSD
 Julius Wagner-Jauregg (1857–1940) – rakouský lékař
 Karl Wagner (bobista) – rakouský sportovec, bobista
 Karl Wagner (politik) (1806–1877) – českoněmecký podnikatel a politik, starosta Šumperka
 Karl Wagner (malíř) (1887–1961) – českoněmecký výtvarník
 Ladislav Maria Wagner (* 1945) – český malíř, grafik a sochař
 Ludwig Wagner (1899–1967) – československý politik a poslanec
 Martin Wágner (* 1980) – český reportážní a dokumentární fotograf
 Natasha Gregson Wagner (* 1970) – americká herečka
 Otto Wagner (1841–1918) – rakouský architekt
 Otto Wagner (voják) (1902–1974) – československý důstojník a voják Cizinecké legie, bratr Eduardův
 Radan Wagner (* 1958) – český malíř a kreslíř
 René Wagner (* 1972) – český fotbalista
 Richard Wagner (1813–1883) – německý hudební skladatel
 Rudolf Wagner – více osob, rozcestník
 Siegfried Wagner (1869–1930) – německý hudební skladatel a dirigent, syn Richarda
 Tomáš Wágner (* 1990) – český fotbalový útočník
 Václav Wagner (1893–1962) – český historik umění, památkář a spisovatel
 Vincenz August Wagner (1790–1833) – rakouský právník a profesor v Olomouci
 Wieland Wagner (1917–1966) – německý operní režisér a scénograf, syn Siegfieda a vnuk Richarda
 Winifred Marjorie Wagner (1897–1980) – snacha Richarda Wagnera, ředitelka bayreuthských festivalů
 Wolfgang Wagner (1919–2010) – německý operní režisér a scénograf, syn Siegfieda a vnuk Richarda

Wagnerová
 Alena Wagnerová (* 1936) – česko-německá spisovatelka a publicistka
 Anna Wágnerová (* 1994) – česká sportovní lezkyně a juniorská vicemistryně světa
 Cosima Wagnerová (1837–1930) – dcera Franze Liszta a druhá žena Richarda Wagnera
 Eliška Wagnerová (* 1948) – česká právnička
 Eva Wagnerová-Pasquierová (* 1945) – německá operní manažerka a režisérka, dcera Wolfganga
 Gudrun Wagnerová (1944–2007) – druhá manželka Wolfganga Wagnera, organizátorka bayreuthských slavností
 Katharina Wagnerová (* 1978) – německá operní manažerka a režisérka, dcera Wolfganga
 Lenka Wagnerová (* 1960) – česká pedagožka a politička Pirátské strany
 Marion Wagnerová (* 1978) – německá sportovkyně, atletka
 Mary Wagnerová (* 1974) – kanadská pro-life aktivistka
 Maud Wagner (1877–1961) – americká cirkusová artistka a tatérka, manželka Guse
 Natasha Gregson Wagner (* 1970) – americká herečka, dcera Natalie Woodové

Fiktivní postavy
 Wagner, postava omezeného učence z Goethova Fausta

Reference

Související články 
 Wagnerova tuba, žesťový hudební nástroj
 Wagnerova skupina, ruská žoldnéřská společnost
 Wagnerovo kladívko, součást elektrického zvonku
 Kolář (příjmení)
 Vágner

Německá příjmení
Česká příjmení